Příjmení Kiseljov nosí více významných osobností:

 Jevgenij Kiseljov (* 1956) – ukrajinský novinář ruského původu
 Dmitrij Kiseljov (rozcestník) – více osob
 Vladimír Kiseljov (* 1984) – český scénograf
 Volodimir Kiseljov (1957–2021) – ukrajinský atlet

Externí odkazy